Haswell, Halswell ou Halswelle sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme 
 Anthony Haswell (1756-1816), éditeur américain
 Archibald Eliot Haswell Miller (1887-1979), peintre et illustrateur écossais
 Charles Haynes Haswell (1809-1907), ingénieur naval et homme politique américain
 Charles Symes Haswell (1808-1870), navigateur britannique
 Jock Haswell (1919-2018), militaire et auteur britannique
 John Haswell (1812-1897), ingénieur et designer de locomotive écossais
 Josephine Haswell Miller (1890-1975), artiste écossais
 Percy Haswell (1871-1945), actrice américaine
 Robert Haswell (1768-1801?), commerçant de fourrure maritime
 Russell Haswell (né en 1970), artiste multidisciplinaire britannique
 Susanna Haswell (1762-1824), actrice et nouvelliste américano-britannique
 Thomas Haswell (1807-1889), compositeur et enseignant britannique
 William Aitcheson Haswell (1854-1925), zoologiste scotto-australien

Homonymie partielle 
 Keeley Halswelle (1831-1891), artiste anglais
 Wyndham Halswelle (1882-1915), athlète britannique

Toponyme

Haswell, archipel
Île Haswell, île de l'archipel

Haswell, ville du comté de Kiowa dans le Colorado

Halswell, rivière de la région de Canterbury
 Halswell  est une ville satellite de la cité de  Christchurch dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Haswell, village du comté de Durham
Haswell Moor, village du comté de Durham
Haswell Plough, village du comté de Durham
High Haswell, village du comté de Durham

Voir aussi
Haswell, microarchitecture de processeur de Intel
(23809) Haswell, astéroïde de la ceinture principale
Grenouille de Haswell, espèce endémique australienne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme